Chatot steht für:

 Chatot (Volk), ein ehemaliger Indianerstamm in Florida
 USS Chatot, ein Kriegsschiff der USA
 Chatot Pijako, ein Pokémon